Mord im Spiegel steht für:
 Mord im Spiegel, ein Kriminalroman von Agatha Christie mit Miss Marple
 Mord im Spiegel (Film), ein britischer Kinofilm aus dem Jahr 1980, Verfilmung des Romans
 eine Folge der 12-teiligen BBC-Fernsehserie Miss Marple (Fernsehserie) aus dem Jahr 1992, Verfilmung des Romans
 eine Folge der ITV-Fernsehserie Agatha Christie’s Marple aus dem Jahr 2010, Verfilmung des Romans